Анауриландия ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу-ду-Сул. Составная часть мезорегиона Восток штата Мату-Гроссу-ду-Сул. Входит в экономико-статистический  микрорегион Нова-Андрадина. Население составляет 8461 человек на 2006 год. Занимает площадь 3 395,540 км². Плотность населения — 2,5 чел./км².

Праздник города —  11 ноября.

История
Город основан в 1963 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 84.208.768,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 10.233,17 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,720 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Мату-Гросу-ду-Сул